Cabin Fever har flere betydninger
 Cabin Fever (film) – Film fra 2003.
 Cabin Fever (Lost) – Afsnit af tv-serien Lost.